Список событий в авиации в 1961 году:

События 
 Январь
 7 января — основана авиакомпания TAM Aviação Executiva.

 Март
 18 марта — первый полёт советского двухместного барражирующего перехватчика дальнего радиуса действия Ту-128.

 Май
 4 мая — командующий военно-морским флотом США Малкольм Росс и командующий лейтенантом  установили новый мировой рекорд высоты воздушного шара при испытаниях скафандров, поднявшись на 113 740 футов (34 668 метров) над Мексиканским заливом на гелиевом шаре, прежде чем совершить плановую посадку в море. Вертолёт извлекает Росса из воды и безопасно доставляет его к противолодочной военной авианосцу USS Antietam (CVS-36), но Пратер впоследствии выскальзывает из стропа вертолёта и тонет после затопления его скафандра.

 Июнь
 20 июня — первый полёт вертолёта Ка-25.

 Июль
9 июля — первый полёт вертолёта Ми-8.
 
 Сентябрь
 4 сентября — первый полёт военно-транспортного самолёта Ан-34.
 28 сентября — первый полёт противолодочного самолёта Ил-38 (экипаж лётчика-испытателя В. К. Коккинаки).

 Октябрь
 7 октября — первый полёт вертолёта Ми-2 (лётчик-испытатель Г. В. Алфёров).
 20 октября — в столице Нидерландов городе Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. В этот день ежегодно отмечается Международный день авиадиспетчера профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников занятых управлением воздушным движением.

Без точной даты 
 Основана авиакомпания Adria Airways.
 Основана авиакомпания Air Mikisew.
 Основана авиакомпания Luxair.
 Основана авиакомпания Yemenia.
 Основана авиакомпания Самара

Персоны

Скончались

См. также

Примечания